Гаплогруппа U1a1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 U1a1a
 U1a1b
 U1a1b1
 U1a1b2
 U1a1c
 U1a1c1
 U1a1c2
 U1a1d
 U1a1e
 U1a1e1
 U1a1f
 U1a1f1
 U1a1h

Палеогенетика

Бронзовый век 
Европа бронзового века
 I2176 | 12 __ Smyadovo __ Смядово, Шуменская область, Болгария __ 3338-3025 calBCE (4470±30 BP, Ly-5516) __ М __ I2a2a1b # U1a1.

Доисторический Левант
 I7184 | S7184.E1.L1 __ Tel Yehud (Tell el-Yehudia) __ Йехуд, Центральный округ (Израиль) __ 2500–2000 BCE __ Ж __ U1a1.

Железный век 
Гандхарская культура
 I12968 | Grave 26 C (?), single burial , BI T26/C, 695 __ Butkara II __ Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан __ 1000–800 BCE __ М __ R2a3a # U1a1.
 I3260 | Grave 28, Individual 1 in a double burial , UDG2, DA-UDE0317-059, Luca2 __ Udegram __ Сват (Пакистан) __ 921-831 calBCE (2740±20 BP, PSUAMS-2798) __ Ж __ U1a1.

Античность 
Римская империя
 R42 | RMPR-42 __  __ Фьюмичино, Лацио, Италия __ 26-126 calCE (1940±15 BP, UCIAMS-198587) __ Ж __ U1a1.

Новое время 
Древний Иран
 I1955 | GD1150 __ Ганджи-Даре __ Керманшах (остан), Иран __ 1430-1485 calCE (430±30 BP, Beta-432801) __ Ж __ U1a1.

Арцах
 arm14 | Karkar; N6 __ Каркар __ Нагорно-Карабахская Республика __ 1700–1800 AD __ U1a1a > U1a1a11a.

Примечания

Публикации 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
 
2020

Ссылки 
 
 U1a1 — Haplogroup

Гаплогруппа U1 (мтДНК)